Денис Игоревич Рожков (род. 3 июля 1976, Москва) — российский актёр и телеведущий. Прославился своей ролью Дениса Антошина в сериале «Глухарь».

Биография 
Денис Рожков родился 3 июля 1976 года в Москве. В 1993 году окончил школу № 1058. На конкурсе чтецов юношу заметила Ганыш Н. П. (руководитель театра-студии «Зеркало» при ЦДЮТ Северное Тушино), что и определило в итоге актёрскую судьбу Дениса. В студии Денис познакомился с Павлом Майковым, с которым впоследствии и играл на малой сцене студии, а спустя несколько лет поступил в Школу-студию МХАТ (мастерская О. П. Табакова), завершил в ней обучение в 1999 году.

Выступал в Русском Реалистическом театре, «Дебют-центре» при ЦДА. На сегодняшний день работает в Старом театре.

С 2008 по 2011 гг. снимался в сериале «Глухарь», сериал принёс Денису огромную популярность.

С 22 января по 30 июля 2011 года на канале НТВ вёл передачу «Кулинарный поединок», а ещё ранее был соведущим телелотереи «Русское лото».

С 2017 играет в музыкальной группе «Итака» на трубе.

Личная жизнь 
В театре Денис познакомился с Ириной, художником по дизайну, затем они стали жить вместе и впоследствии поженились. В 1999 году у них родился сын Иван. На данный момент Денис Рожков не живёт со своей семьёй.

Фильмография 

Эпизодические роли
 2003 — Next 3 — молодой бандит по кличке «Лимон»
 2003 — Возвращение Мухтара — 2-й похититель
 2004 — Слепой — эпизод
 2004—2013 — Кулагин и партнёры — эпизод
 2005 — Моя прекрасная няня — участковый Лыско
 2007 — След — работник шиномонтажа
 2007 — Детективы — эпизод (серия «Обычная история»)
 2007 — Безмолвный свидетель — татуировщик Евгений Мигунов
 2008 — Взрослые игры — детский врач
 2009 — Безмолвный свидетель-3 — отставной военный
 2010 — Парамотья-2 «Обосраться и Не Жить» — Василий Стелькин
 2011 — Поцелуй в голову — Егор Извольский
 2012 — Брат и сестра
 2012 — Под прицелом любви — Следователь Борисов
 2013 — Парамотья-4 «0% Правды» — Василий Стелькин
 2016 — Первокурсница — Алексеич

Участие в концертах 
 2009 — Карнавальная ночь с Максимом Авериным
 2010 — Необыкновенный концерт с Максимом Авериным
 2010 — Необыкновенный концерт ко Дню «Ментов» (Юбилей сериала «Улицы разбитых фонарей»)
 2010 — Новый Год в деревне Глухарёво
 2011 — Необыкновенный концерт «Прощай, Глухарь!»
 2012 — Спектакль Рогоносцы в роли Били Бобс 2015 — Спектакль «Женихи» в роли Подколёсина 2016 — Спектакль «Мужики не танцуют стриптиз» в главной роли 2017 — Спектакль «Мастер и Маргарита» в роли Мастера 2017 — Спектакль «Провинциальные анекдоты»
 2018 — Спектакль «Роковая страсть»
 2019 — Спектакль «Притворство и любовь»

Ведущий в шоу 
 2011 — Кулинарный поединок (22 января — 30 июля 2011 года)

Примечания

Ссылки 

 Интервью с Денисом Рожковым на vokrug.tv
 Денис Рожков — официальная группа ВКонтакте
 Денис Рожков официальная группа в Facebook
 Страница Дениса (ОФК) в Instagram
 
Денис Рожков во ВКонтакте (официальная страница)

Телеведущие по алфавиту
Телеведущие НТВ
Телеведущие России